ФРС — многозначная аббревиатура, может означать:
 Федеральная разведывательная служба (BND) — разведывательное управление Германии (обычно сокращается как БНД от )
 Федеральная регистрационная служба — федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
 Федеральная резервная система — центральный банк США
 Федеративная Республика Сомали
 Федерация радиоспорта — радиолюбительская организация в СССР
 Фоторегистрирующая станция — аппаратура фиксации видимой часть траектории ракеты, фоторегистрирующая станция ФРС-4 «Дятел»

См. также